Апертура 2009 () — первая половина 75-го сезона чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте espnfc.us
 Апертура 2009 на rsssf.com

2009
Парагвай
2009 год в Парагвае